est la formule brute de plusieurs isomères.

 esfenvalérate, numéro CAS 66230-04-4
 fenvalérate, numéro CAS 51630-58-1